Dactylaena är ett släkte av paradisblomsterväxter. Dactylaena ingår i familjen paradisblomsterväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Paradisblomsterväxter
Dactylaena